Westbrook (Texas)

Westbrook (Minnesota)
Westbrook Center

Desambiguações de topônimos